Inversion kan henvise til flere artikler:
Inversion (meteorologi)
Inversion (genetik), en type kromosommutation
 Inversion (musik)